Vereycken (variante : Verreycken) est un nom de famille belge notamment porté par :

  (1893–1967), sculpteur belge ;
 Stefan Vereycken (né en 1966), joueur de football belge.

Variante Verreycken :
 Louis Verreycken (mort en 1621), homme politique et diplomate des Pays-Bas espagnols ;
  (1588–1654), homme politique et diplomate des Pays-Bas espagnols, fils du précédent ;
 Wim Verreycken (né en 1943), homme politique belge.

Notes et références 

Patronyme flamand